

Палеолітичні пам'ятки Азії

Література 

 Ларичев, Виталий Епифанович - Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии. Ч. 1. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1969. - 390 с.
 Ларичев, Виталий Епифанович - Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии. Ч. 2. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1972. - 415 с.
 Борисковский, Павел Иосифович - Древний каменный век Южной и Юго-Восточной Азии. - Л.: Наука, 1971. - 173 с.
 Коробков И. И. - Палеолит Ближнего и Среднего Востока. - Л.: Наука. Ленигр. отд-ние, 1978. - 264 с.
 Борисковский, Павел Иосифович - Первобытное прошлое Вьетнама. - М.; Л.: Наука, 1966. - 184 с.
 Палеолит восточных предгорий Арц-Богдо: (Южная Гоби) / А. П. Деревянко, А. И. Кривошапкин, В. Е. Ларичев, В. Т. Петрин . - Новосибирск, 2001 . - 152 с: ил- Библиогр.: с. 85-88 . - Рез. англ., фр.
 Лаухин С. А. К проблеме первоначального заселения южного горного пояса Сибири палеолитическим человеко // Всероссийское совещ. "Главнейшие итоги в изучении четвертич. периода и основные направления исслед. в XXI веке": ТД . - СПб . - 1998 . - С. 262-263 . - 
 Лаухин С. А. Некоторые проблемы первоначального заселения Северной Азии палеолитическим человеком: (палеоэкологический аспект) // Экология древних и современных обществ: ТДК . - Тюмень . - 1999 . - С. 21-24 . -
 Лаухин С. А. Ранов В. А., Ронен, Волгина В. А. Ранний палеолит Израиля / С. А. Лаухин, В. А. Ранов, А. Ронен, В. А. Волгина // Природа . - № 4 . - 1998 . - С. 52-67
 Ранов В. А. Лаухин С. А. Результаты раскопок мустьерской стоянки Худжи в Гиссарском районе Таджикистана // Всероссиское совещ. "Главнейшие итоги в изучении четвертич. периода и основные направления исслед. в XXI веке": ТД . - СПб . - 1998 . - С. 271-272 . - 
 Ранов В. А. Лаухин С. А. Стоянка на пути миграции среднепалеолитического человека из Леванта в Сибирь // Природа . - № 9 . - 2000 . - С. 52-60 . -
 Ранов В. А. Лаухин С. А., Худжагельдиев Т. У., Шефер Й Раскопки второй палеопочвы стоянки Хонко III в 1997 году / В. А. Ранов, С. А. Лаухин, Т. У. Худжагельдиев, Й. Шефер // АРТ . - Вып. 28 . - 2003 . - С. 18-63 . - 
 Стасюк И. В. Акимова Е. В., Томилова Е. А., Лаухин С. А., Санько А. Ф. 1, Махлаева Ю. М. Палеолитическое местонахождения Дербинского археологического района: (Красноярское водохранилище) / И. В. Стасюк, Е. В. Акимова, Е. А. Томилова, С. А. Лаухин, А. Ф. Санько, М. Ю. Тихомиров, Ю. М. Махлаева // ВААЭ . - Вып. 4 . - 2002 . - С. 3-16 . - Рез. англ
 Матвеева Н. П. Лбова Л. В. Вторая Всероссийская научная конференция "Экология древних и современных обществ" // РА . - № 4 . - 2004 . - С. 177-180 . - 
 Палеолит предгорных районов Западного Забайкалья: АДД . - Новосибирск, 2001 . - 58 с- Библиогр.: с. 55-58 
007797 
 Палеолит северной зоны Западного Забайкалья / РАН, СО. ИМБТ . - Улан-Удэ, 2000 . - 240 с: ил- Библиогр.: с. 140-150 
009025п
 Волков П. В., Ли Хонджон Селемджинская позднепалеолитическая культура РАН. СО. ИАЭ . - Новосибирск, 1998 . - 334 с: ил- Библиогр.: с. 104-111 . - Рез. англ .- Библиогр.: 
002462 
 Ли Хонджон Исследование культуры среднего палеолита на Корейском полуострове // АЭАЕ . - № 2 . - 2002 . - С. 87-104 . -
 Радилиловский В. В. Филимонова Т. Г., Лим С. Открытие палеолитической стоянки в южных предгорьях Гиссарского хребта // АРТ . - Вып. 29 . - 2004 . - С. 121-130 . -

Археологічні пам'ятки Азії
Пам'ятки давньокам'яної доби Азії